Калиновая — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Калиновая — деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Калиновая — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.